L'edizione 1931-32 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'AIK.

Capocannoniere del torneo fu Carl-Erik Holmberg (Örgryte IS), con 29 reti.

Classifica finale

Verdetti
AIK campione di Svezia 1931-32.
IFK Malmö e Hallstahammars SK retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
Campionato svedese di calcio